Алекса́ндр Ершо́в:
 Ершов, Александр Васильевич (1818—1864) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Ершов, Александр Дмитриевич (1905—1986) — геолог; директор Всесоюзного института минерального сырья (1950—1963).
 Ершов, Александр Матвеевич (1908—1980) — Герой Советского Союза.
 Ершов, Александр Михайлович (1923—1950) — советский военнослужащий, капитан, участник Великой Отечественной войны.
 Ершов, Александр Павлович (1878—1937) — архиепископ Свердловский и Ирбитский; причислен к лику святых Русской православной церкви.
 Ершов, Александр Степанович (1818—1867) — профессор начертательной геометрии и механики Московского университета.